San Bernardino ("São Bernardino" em castelhano e italiano) é um nome que designa diversos topónimos:

 Estados Unidos:
 Condado de San Bernardino, Califórnia
 San Bernardino, capital do condado
 Guatemala
 San Bernardino, Suchitepéquez
 Itália
 San Bernardino Verbano, Verbano Cusio Ossola
 Paraguai
 San Bernardino
 Venezuela
 San Bernardino, paróquia do Município Libertador
 Peru
 San Bernardino, na região de Cajamarca

Ver também
 São Bernardino (desambiguação)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos
!Desambiguações mal formatadas